Името Струпец носят две български села:

 Струпец (Област Враца)
 Струпец (Област Сливен)